Le RMS Empress of Australia ou  Empress of Australia (« Impératrice de l'Australie ») peut faire référence à trois navires :

 LEmpress of Australia, un paquebot construit dans les années 1910 par les Allemands sous le nom de Admiral von Tirpitz. Saisi après la Première Guerre mondiale, renommé RMS Empress of China, puis Empress of Australia en 1921. En service dans la Canadian Pacific Steamship Company jusqu'à sa démolition en 1952 ;

 LEmpress of Australia, un paquebot construit dans les années 1920 par les Allemands sous le nom de Suffren. Il est ensuite livré à la France qui le renomme De Grasse. Il est vendu à la Canadian Pacific Steamship Company en 1953 et rebaptisé Empress of Australia, puis Venezuela trois ans plus tard. Il est démoli en 1962 ;

 LEmpress of Australia, un ferry construit dans les années 1960 par les Australiens et exploité par l' jusqu'en 1985. Vendu à Chypre et transformé en bateau de croisière, il est renommé Royal Pacific'''''. Il sombre en 1992 à la suite d'une collision.

Paquebot
Homonymie de bateaux